Karl Honeder ist der Name folgender Personen:

* Karl Honeder (Maler) (1874–1945), österreichischer Maler 
 Karl Honeder (Politiker) (* 1946), österreichischer Politiker (ÖVP)